Ricardo Rojas – scrittore argentino
 Ricardo Rojas (Ricardo Ismael Rojas, n. 1971) – calciatore paraguaiano
 Ricardo Francisco Rojas (n. 1974) – calciatore cileno